— японская фамилия.

Известные носители 
 Мацуи, Акиёси (род. 1963) — японский каратист.
 Мацуи, Дайсукэ (род. 1981) — японский футболист.
 Мацуи, Дзюрина (род. 1997) — японская певица, участница групп SKE48 и AKB48.
 Мацуи, Иванэ (1878—1948) — японский генерал.
 Мацуи, Кадзуми (род. 1953) — японский политик.
 Мацуи, Кэйко (род. 1961) — японская пианистка.
 Мацуи, Наоко (род. 1961) — японская сэйю.
 Мацуи, Рэна (род. 1991) — японская певица-идол.
 Мацуи, Сакико (род. 1990) — японская певица, участница идол-группы AKB48.
 Мацуи, Эми (род. 1963) — японская легкоатлетка.
 Мацуи, Эрина (род. 1984) — японская художница.
  (1934—2002) — японская журналистка.